Фейер () — медье Венгрии, находится в Центрально-Задунайском крае. Фейер расположен на западном берегу Дуная, недалеко от медье находится восточный берег озера Балатон. Административный центр — Секешфехервар.

Медье Фейер граничит с медье Шомодь, Веспрем, Тольна, Пешт, Комаром-Эстергом, и Бач-Кишкун.

География 
Ландшафт медье Фейер разнообразен: юг медье — равнинный (часть Мезёфёльда), остальная часть — горная (горы Баконь, Вертеш, Герече). Озеро Веленце — популярный курорт.

История 
Территория медье Фейер была заселена еще 20 тыс. лет назад в позднем палеолите.

В то время, когда в этой части Венгрии находилась римская провинция Паннония, здесь находились поселения: Горзиум, а также Аннаматия и Интерциза (современные Барач и Дунауйварош). В раннем средневековье здесь жили гунны и авары. После 586 года несколько кочевых племён поселились на территории Фейера и жили здесь вплоть до конца IX века.

Венгерские племена пришли на территорию медье Фейер между 895 и 900. Город Фехервар (современный Секешфехервар) стал местом пребывания князя Гезы. При его сыне, короле Иштване I город стал столицей страны. До XVI века здесь проходили коронации королей Венгрии.

Фейер был оккупирован Османской империей с 1543 по 1688. Ряд деревень был разрушен, население быстро сокращалось. После освобождения произошла административная реформа в 1692 году. Секешфехервар вернул статус города только в 1703 году.

Административно-территориальное деление

Деление на яраши 
С 15 июля 2013 года в Венгрии вступило в силу разделение медье на яраши вместо устаревших районов (киштершегов).

Деление на районы 
Деление медье на районы (киштершеги) устарело с 15 июля 2013 года. Данные этой таблицы представляют лишь исторический интерес.
В состав медье входили десять районов.

Города 
 Секешфехервар
 Дунауйварош

См. также 
 Административное деление Венгрии
 Фейер (комитат)

Ссылки